Peter Gow est un nom pouvant désigner:

Peter Gow (1818-1886), homme politique canadien en Ontario
 (né en 1958), anthropologue écossais

Voir aussi

Gow, Peter